Schnirelman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schnirelman (* 1946), russisch-kanadischer Mathematiker, siehe Alexander Shnirelman
 Lew Genrichowitsch Schnirelman (1905–1938), sowjetischer Mathematiker
 Wiktor Alexandrowitsch Schnirelman (* 1949), sowjetisch-russischer Historiker, Ethnologe und Anthropologe